Carlos Maldonado puede referirse a:

 Carlos Maldonado Curti (h. 1963-), político chileno del PRSD - Ministro de Justicia (2007-);
 Carlos Fabián Maldonado (1963-), futbolista venezolano (profesional durante 1972-1995) y director técnico.
 Carlos Luis Maldonado (1979-), beisbolista (receptor) venezolano que participa en las Grandes Ligas y la LVBP;
 Carlos Maldonado Ramírez (1917-1998), escritor peruano.